Giro (ital. ‚Kreis‘, ‚Drehung‘, ‚Umlauf‘, ‚Rundfahrt‘; von gr.  gyros) steht für:

 Girokonto, Konto zur Abwicklung des (bargeldlosen) Zahlungsverkehrs
 Giro (Marke), US-amerikanischer Sportartikelhersteller für Ski- und Fahrradhelme und -brillen
 Giró (Unternehmen), die Giró-Gruppe, der Marktführer für Schlauchnetze zur Verpackung von Obst und Gemüse
 Girò, eine rote Rebsorte
 Giró-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Giro oder Giró ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Giro (1967–2015), weißrussischer Diplomat
 Anna Girò, italienischen Sängerin (Mezzosopran)
 Francesco Giro (* 1963), italienischer Politiker (PdL)
 Juan Francisco Giró (1791–1863), uruguayischer Politiker
 María Giro (* 1971), argentinische Biathletin
 Raúl Giró (* 1979), argentinischer Musiker und Komponist

Giro ist der Name mehrerer Radrennen:
 Giro dell’Appennino
 Giro del Capo
 Giro dell’Emilia
 Giro d’Italia
 Giro del Lazio
 Giro di Lombardia, siehe Lombardei-Rundfahrt
 Giro del Piemonte
 Giro di Romagna
 Giro di Sardegna
 Giro di Toscana
 Giro del Trentino
 Giro dell’Umbria, siehe Trofeo Melinda
 Giro del Veneto

 Giro Media Blenio, Straßenlauf im Kanton Tessin in der Schweiz

Siehe auch:
 Girod (Begriffsklärung)
 Giraud